Forceville (gemeente), een gemeente in het Franse departement Somme

in samenstellingen:
Forceville-en-Vimeu

Personen met de achternaam Forceville
Jean-Baptiste Forceville, een Franse orgelbouwer
Johannes Thomas Forceville, een Franse orgelbouwer en zoon van Jean-Baptiste Forceville